St. Romanus oder Sankt Romanus ist der Name folgender Heiliger:

* Romanus von Nepi, Märtyrer
 Romanus von Rom († um 268), Märtyrer
 Romanus von Samosata († 297), Märtyrer
 Romanus von Cäsarea († 303), Märtyrer
 Romanus von Condat (400–463/464), Eremit und Klostergründer

Siehe auch:

 St. Roman (Begriffsklärung)
 St.-Romanus-Kirche